Kupres steht für:

 Kupres, Großgemeinde im Kanton 10, Bosnien und Herzegowina
 Kupres (RS), Gemeinde in der Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina

Kupres ist der Familienname folgender Personen:

 Mia Kupres (* 2004) ist eine kanadische Tennisspielerin